Сборная Латвии участвовала на чемпионате мира 2014 и заняла там драматичное 11 место, в последнем туре уступив сборной Швейцарии. Сборной удалось одержать сенсационные победы над сборными Финляндии и США.

Перед чемпионатом 
Сборная Латвии была хорошо подготовлена, и могла претендовать на выход в плей-офф. Осенью 2013 года в товарищеском матче сборная Латвии смогла обыграть сборную России, что означала подъём уровня сборной. Главным тренером на ЧМ стал Тед Нолан, который раньше тренировал американский профессиональный клуб Нью-Йорк Айлендерс (с 2006 до 2008). Тренером Латвии он стал в 2011 году.

Состав сборной 
 Главный тренер: Тед Нолан
 Ассистент главного тренера: Тим Кулен
 Ассистент главного тренера: Карлиш Зирнис

Полевые игроки

Вратари

Выступление на турнире 
Сборная попала в группу со сборными России, Финляндии, США, Казахстана, Германии, Беларуси и Швейцарии.

Финляндия — Латвия 
Первый матч Латвия провела против крепкой сборной Финляндии. Финны открыли счёт уже на 5 минуте, но не прошло и двух минут, как латыши сравняли счёт. Во втором периоде финны смогли забросить шайбу, но в третьем Латвия сначала сравняла счёт, а потом
Артур Кулда забросил победную шайбу. Латыши были в восторге от победы над финнами и весь следующий день праздновали её торжественными гуляньями.

Германия — Латвия 
Первым достиг цели выстрел немецкой команды. Оставленный на пятаке без присмотра Марсель Нёбельс на 13-й минуте переправил шайбу в ворота Кристерса Гудлевскиса. Хоккеисты Латвии бросились отыгрываться, провели несколько острых атак и в концовке периода все-таки сравняли счет, затолкав шайбу в сетку при игре в большинстве. Отличился Георгис Пуяц. Уже через 30 секунд после возобновления игры латвийцы, начавшие период вчетвером, получили второй гол в свои ворота. Гудлевскис неудачно отразил бросок, и Франк Мауэр успел переправить её в ворота. На восстановление равенства в счете Латвии снова потребовалось около шести минут — Микелис Редлихс точным броском завершил комбинацию команды. Вторая половина второго периода осталась за Германией, но счет не изменился. Игра в третьем периоде проходила в гораздо более спокойной манере. Судьбоносной стала 56-я минута. Томас Оппенхаймер вырвался один на один с вратарем и был уложен на лед Пуяцем. Арбитру пришлось назначить буллит, и Оппенхаймер на этот раз беспрепятственно выкатился один на один с Гудлевскисом и уверенно переиграл вратаря. Финальный штурм ворот сборной Германии результатов не дал и латыши проиграли.

Казахстан — Латвия 
После победы над финнами латыши сыграли матч со сборной Казахстана, и, несмотря на то, что Казахстан их всё время преследовал, латыши смогли вырвать победу. После первого периода впереди были казахстанцы, которые затем пропустили три шайбы подряд. На 40-й минуте команда Казахстана отличилась дважды, но последний гол забили всё-таки латыши.

США — Латвия 
Латвия по ходу матча вела в счете с разницей в две шайбы (3:1), однако из-за большого количества удалений она упустила преимущество: в течение второго периода игроки семь раз отправлялись на скамейку оштрафованных. Два удаления были американцами реализованы, что позволило им уйти на перерыв при равном счете (3:3). В третьем периоде лучше оказались латыши.

Латвия — Россия 
Латыши первыми открыли счёт, но потом пропустили четырежды и проиграли.

Латвия — Беларусь 
Шайбы Джеффа Плэтта и Михаила Грабовского, заброшенные на девятой минуте с интервалом в 33 секунды, сбили Латвию с темпа игры. Латвийцы смогли на это ответить лишь точным броском Артура Кулды, отличившегося при игре 5 на 3. В самой концовке арбитр не засчитал шайбу Каспарса Даугавиньша, а Сергей Костицын поразил пустые ворота.

Латвия — Швейцария 
Для выхода в четвертьфинал чемпионата мира сборной Латвии была необходима победа в основное или дополнительное время, но прибалтийская команда вчистую проиграла швейцарцам стартовый отрезок встречи. Две шайбы в ворота Кристерса Гудлевскиса залетели ещё в первом периоде, а третья в начале второй двадцатиминутки. Латвийцы бросились отыгрываться и почти сразу отыграли одну шайбу, а вот дальше швейцарцы больше сконцентрировались на обороне. Ещё раз пробить вратаря Швейцарии удалось лишь за две минуты до конца третьего периода, а на решающий штурм сил у команды не хватило.

Итог 
После поражения швейцарцам латыши опустились на 6 место с четвёртого, пропустив в плей-офф финнов. После этого чемпионата главный тренер Тед Нолан покинул сборную.